Renga bezeichnet:

 Renga, das traditionelle japanische Kettengedicht
 Francesco Renga, ein italienischer Sänger und Liedermacher
 La Renga, eine 1987 gegründete Hard-Rock-Band